Navarro hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Navarro, perteneciente a Navarra, España;
 Navarro (Argentina), localidad de la Argentina;
 Partido de Navarro, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Navarro (Cali), corregimiento de Colombia;
 Navarro (Avilés), parroquia de Asturias, España;
 Navarro (Texas), localidad de Texas, Estados Unidos;
 Condado de Navarro, división administrativa de Texas, Estados Unidos;

Botánica
 Navarro, nombre común de la planta Helleborus foetidus;

Deportes
 Navarro Club de Fútbol, equipo de fútbol de Avilés, España;

Lenguas
 Dialecto navarro del euskera;
 Navarroaragonés, lengua romance medieval española;
 Romance navarro, formas del romance navarroaragonés que se hablaban en el sur y este de Navarra, España;

Apellido
 Navarro (apellido);